Cyanocompsa é um género de ave da família cardinalídeos.

Este género contém a seguinte espécie:
 Cyanocompsa parellina

Cardinalídeos
Géneros de aves